Awake est un mot anglais signifiant éveillé.

Il peut aussi faire référence à :

Cinéma 

 , film américain de  sorti en 2007.
 Awake, film canadien de Mark Raso sorti en 2021.

Série télévisée 

 , série télévisée américaine diffusée du  au  sur .

Musique

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Donkeyboy présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Godsmack présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .

Album 

 , EP de  sorti en  ;

 , album de  sorti le  ;

 , album de Zao sorti le  ;

 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Josh Groban sorti le  ;
 , album de Julian Marley sorti le  ;
 , album de L'Arc-en-Ciel sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Tycho sorti le .

Voir aussi